

Codici 
 XT – codice vettore IATA di KLM exel e Air Exel

Informatica 
 XT – tipo di bus
 Xt – Intrinsics (o X tool), libreria di X Window System
 XT – IBM Personal Computer XT

Altro 
 Subaru XT – automobile della Subaru